Laverne Scott Caldwell
Laverne (Oklahoma)

Desambiguação